Az 1934–1935-ös osztrák labdarúgó-bajnokság az osztrák labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának huszonnegyedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Rapid Wien csapata nyerte.

A bajnokság végeredménye

 A Rapid Wien az 1934-35-ös szezon bajnoka.
 A Rapid Wien, a First Vienna FC, az Admira Wien és az Austria Wien részt vett az 1935-ös közép-európai kupában.
 A Favoritner SC kiesett a másodosztályba (2. Klasse).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Osztrák 1
Osztrák 1
Osztrák labdarúgó-bajnokságok